Бедфорд-авеню:

 Бедфорд-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line
 Бедфорд-авеню – Ностранд-авеню — станция на IND Crosstown Line Нью-Йоркского метро